Квалификация (отборочный турнир) 11-го чемпионата мира по волейболу среди женщин состояла из предварительного раунда с участием 12 команд и основного раунда, который прошёл с 4 по 13 мая 1990 года в Испании с участием 12 национальных сборных команд. Было разыграно три путёвки в финальный турнир мирового первенства. От квалификации освобождены команды Китая (страна-организатор), Кубы, Перу, ГДР, Бразилии, СССР, Японии, Южной Кореи (все по итогам предыдущего чемпионата мира), а также Италии, Тайваня, Канады и Аргентины (по итогам континентальных чемпионатов 1989 года).

Предварительный раунд 
9—31 января 1990. 
 9 января. Мюлуз.  Франция —  Швейцария 3:0 (15:6, 15:8, 15:12).
 11 января. Ле-Локль.  Швейцария —  Франция 2:3 (15:10, 9:15, 15:10, 7:15, 13:15).

 10 января. Коувола.  Финляндия —  Нидерланды 0:3 (9:15, 3:15, 6:15).
 31 января.  Нидерланды —  Финляндия 3:0 (15:1, 15:11, 15:8).

  Боливия —  Алжир.
 10 января. Минден.  ФРГ —  Венгрия 3:0 (15:6, 15:5, 15:10).
  Венгрия —  ФРГ 0:3.
 
 10 января.  Польша —  Чехословакия 3:0.
 14 января.  Чехословакия —  Польша 3:2 (15:5, 11:15, 15:8, 6:15, 16:14).

  Греция —  Югославия.

В основной раунд квалификации чемпионата мира 1990 года прошли победители стыковых матчей предварительного раунда — Франция, Нидерланды, ФРГ, Польша, Югославия, Алжир.

Основной раунд

Команды-участницы 
 Испания — страна-организатор;
 Румыния, Австралия, США, Венесуэла, Маврикий — по итогам континентальных чемпионатов 1989 года;
 Франция, Нидерланды, ФРГ, Польша, Югославия, Алжир — по результатам предварительного раунда.

Система проведения квалификации 
12 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы. По три лучшие команды вышли в финальный этап, где по круговой системе с учётом игр между собой на предварительной стадии определили трёх финалистов предстоящего чемпионата мира.

Предварительный этап

Группа А  
 Санлукар-де-Баррамеда 

 4 мая: Испания — Алжир 3:0 (15:3, 15:0, 15:10); ФРГ — Югославия 3:0 (15:2, 15:1, 15:12); Франция — Венесуэла 3:0 (15:8, 15:7, 16:14).
 5 мая: Югославия — Испания 3:0 (15:11, 15:7, 15:8); Франция — Алжир 3:0 (15:6, 15:9, 15:8); ФРГ — Венесуэла 3:0 (15:12, 15:12, 15:8).
 6 мая: Югославия — Франция 3:1 (4:15, 15:9, 15:9, 15:9); Венесуэла — Алжир 3:0 (15:4, 15:5, 15:3); ФРГ — Испания 3:1 (16:14, 15:13, 10:15, 15:7).
 8 мая: ФРГ — Франция 3:0 (15:6, 15:9, 15:10); Югославия — Алжир 3:0 (15:0, 15:0, 15:5); Испания — Венесуэла 3:1 (17:15, 5:15, 15:8, 15:12).
 9 мая: ФРГ — Алжир 3:0 (15:0, 15:6, 15:2); Югославия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:5, 15:4); Франция — Испания 3:1 (15:6, 15:5, 15:17, 15:4).

Группа В  
 Херес-де-ла-Фронтера 

 4 мая: Австралия — Маврикий 3:0 (15:4, 15:10, 15:5); США — Нидерланды 3:2 (6:15, 16:14, 15:13, 15:17, 15:11); Польша — Румыния 3:0 (15:13, 15:9, 15:6).
 5 мая: США — Маврикий 3:0 (15:1, 15:3, 15:5); Румыния — Австралия 3:0 (15:9, 15:5, 15:3); Нидерланды — Польша 3:0 (15:11, 15:12, 15:5).
 6 мая: США — Австралия 3:0 (15:10, 15:4, 15:3); Польша — Маврикий 3:0 (15:0, 15:2, 15:7); Нидерланды — Румыния 3:0 (15:5, 15:2, 15:3).
 8 мая: Нидерланды — Австралия 3:0 (15:2, 15:2, 15:3); США — Польша 3:2 (12:15, 15:5, 6:15, 16:14, 15:11); Румыния — Маврикий 3:0 (15:1, 15:2, 15:3).
 9 мая: Нидерланды — Маврикий 3:0 (15:4, 15:3, 15:1); США — Румыния 3:1 (4:15, 15:5, 15:4, 15:10); Польша — Австралия 3:0 (15:9, 15:6, 15:12).

Финальный этап  
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального. 
 Санлукар-де-Баррамеда

 11 мая: ФРГ — Польша 3:2 (13:15, 0:15, 15:11, 17:16, 15:6); США — Франция 3:1 (5:15, 15:3, 15:9, 15:5); Нидерланды — Югославия 3:1 (15:6, 15:1, 9:15, 15:10).
 12 мая: Нидерланды — ФРГ 3:1 (15:10, 10:15, 15:11, 15:8); США — Югославия 3:0 (15:3, 15:11, 15:3); Польша — Франция 3:2 (15:2, 15:6, 12:15, 11:15, 15:13).
 13 мая: Югославия — Польша 3:1 (5:15, 15:10, 15:7, 15:6); Нидерланды — Франция 3:1 (12:15, 15:7, 15:11, 15:7); ФРГ — США 3:2 (4:15, 8:15, 15:10, 15:10, 15:10).

Итоги 
По итогам квалификации путёвки на чемпионат мира 1990 года получили три лучшие команды — Нидерланды, ФРГ и США.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1990 год в волейболе